Javier López – giocatore di baseball portoricano
Javier López – militare argentino
Javi López, nome completo Javier López Rodríguez – calciatore spagnolo
Javi López, nome completo Javier López Fernández – politico spagnolo
Javier López Vallejo – calciatore spagnolo
Javier Eduardo López – calciatore messicano
Francisco Javier López –  allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
Carlos Javier López –  allenatore di calcio ed ex calciatore argentino